Се́льское поселе́ние Квашёнковское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в составе бывшего Талдомского муниципального района Московской области.

Административный центр — село Квашёнки.

Руководитель территориального отделения — Парамонов Иван Васильевич.

История 
Поселение образовано в 2009 году путём выделения из сельского поселения Ермолинское. В его состав вошли 44 населённых пункта трёх упразднённых административно-территориальных единиц — Ахтимнеевского, Ермолинского и Квашёнковского сельских округов.

География 
Расположено в северной части Талдомского района. На юге граничит с сельскими поселениями Ермолинским и Темповым, городскими поселениями Северный и Талдом, на западе и севере — с Кимрским, а на севере и востоке — с Калязинским районом Тверской области. Площадь территории муниципального образования — .

Население 
Изменение численности населения по данным переписей и ежегодных оценок:

Состав сельского поселения

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Талдомского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году